Il doppio del torneo di tennis ASB Classic 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Shinobu Asagoe e Katarina Srebotnik che hanno battuto in finale Leanne Baker e Francesca Lubiani 6-3, 6-3

Teste di serie 

 Shinobu Asagoe /  Katarina Srebotnik (campionesse)
 Jill Craybas /  Corina Morariu (primo turno)

Assente
 Janette Husárová /  Lina Krasnoruckaja (semifinali)
 Abigail Spears /  Meilen Tu

Tabellone

Collegamenti esterni 

ASB Classic 2005